Die Spielzeit 2006/07 war die 14. reguläre Austragung der 1. Liga als zweithöchste slowakische Eishockeyspielklasse. Meister wurde der MHK Kežmarok, der direkt in die Extraliga aufstieg.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der 16 Mannschaften insgesamt 44 Spiele. Die vier bestplatzierten Mannschaften nach der Hauptrunde qualifizierten sich für das Playoff-Viertelfinale, während die Mannschaften auf den Plätzen 5 bis 12 bereits in den Pre-Playoffs begannen. Für die übrigen vier Mannschaften war die Spielzeit vorzeitig beendet. Für einen Sieg nach regulärer Zeit erhielt jede Mannschaft drei Punkte, bei einem Sieg nach Overtime erhielt man zwei Punkte, bei einer Niederlage nach Overtime gab es einen Punkt. Für eine Niederlage nach der regulären Spielzeit erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, OTS = Sieg nach Overtime, OTN = Niederlage nach Overtime, N = Niederlagen, P = Punkte

Pre-Playoffs 
 HK 95 Považská Bystrica – HK Lokomotíva Nové Zámky 3:0 (3:0, 3:2, 5:4 n. P.)
 HC VTJ Topoľčany – HKM Humenné 3:2 (6:3, 4:1, 3:4 n. P., 3:8, 8:3)
 ŠHK 37 Piešťany – HK Trnava 3:0 (5:4, 5:1, 4:3)
 HC Dukla Senica – HK Ružinov 99 Bratislava 1:3 (3:4 n. V., 3:1, 5:6, 2:3)

Playoffs

Weblinks 
 

Eishockeysaison 2006/07
1. Liga 2006